New London kan avse följande platser:

Kanada
 New London Bay – en vik
New London, Prince Edward Island – ett landsbygdsområde

USA
New London, Connecticut
New London, Iowa
New London, Missouri
New London, New Hampshire
New London, Texas
New London, Wisconsin
 New London County –  ett administrativt område i delstaten Connecticut i USA